

Geografia 
 Andresito, per esteso Comandante Andresito – comune della provincia di Misiones (Argentina)
 Andresito – comune del dipartimento di Flores (Uruguay)

Altro 
 Andresito – diminutivo di Andrés, corrispondente all'italiano Andrea